Gaile ist der Familienname folgender Personen:

 Jeri Gaile, US-amerikanische Schauspielerin
 Jochen Gaile (* 1943), deutscher Historiker und Publizist
 Karl Gaile (1905–1979), deutscher Politiker (KPD/SED) und Spanienkämpfer
 Lidija Gaile (* 1922), lettische Weitspringerin